Filadelfia keresztnév
 Filadelfia olasz város
 Filadelfia paraguayi város
 Alasehír török város, ókori (bibliai) nevén Filadelfia
 Filadelfia  egyházközség, Nyírtelek

más írásmóddal

 Philadelphia amerikai város